INV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Dalcross, Inverness, Regno Unito